Evenlode peut faire référence à :

 Evenlode est un village et civil parish du Gloucestershire, en Angleterre.
 Evenlode, rivière dans les Cotswolds dans le sud de l'Angleterre
 HMS Evenlode (K300), 1942 Frégates de classe fluviale
 SS Empire Evenlode, 1946–1949 nom du SS Talthybius, paquebot